Nenndorf ist der Name folgender Orte:

 Samtgemeinde Nenndorf im Landkreis Schaumburg in Niedersachsen
 Nenndorf (Landkreis Wittmund), Gemeinde im Landkreis Wittmund in Niedersachsen
 Nenndorf (Wittmund), ein Dorf im Wittmunder Ortsteil Uttel
 Bad Nenndorf, Gemeinde im Landkreis Schaumburg in Niedersachsen
 Nenndorf (Papenburg), Ortsteil der Stadt Papenburg im Landkreis Emsland in Niedersachsen
 Nenndorf (Rosengarten), Ortsteil und bis 1973 Name der Gemeinde Rosengarten im Landkreis Harburg in Niedersachsen, siehe Rosengarten (Landkreis Harburg)
 Nenndorf (Bruchhausen-Vilsen), Ortsteil der Gemeinde Bruchhausen-Vilsen im Landkreis Diepholz in Niedersachsen
 Nenndorf (Wangerland), Wohnwarf südlich von Oldorf (Wangerland)

 Nenndorf (Gemeinde Markersdorf-Haindorf), Ortschaft der Gemeinde Markersdorf-Haindorf, Bezirk St. Pölten-Land, Niederösterreich

Nenndorf ist der Familienname folgender Personen:
 des – allerdings fiktiven – ehemaligen deutschen Automobilherstellers Herbert Nenndorf

Siehe auch:
 Nendorf
 Nennsdorf